Dule (Ribnica), een plaats in de Sloveense gemeente Ribnica
 Dule (Škocjan), een plaats in de Sloveense gemeente Škocjan